

Geografia

 Exmoor – brughiera inglese, situata tra il Devon e il Somerset
 Parco nazionale di Exmoor – parco nazionale inglese
 Exmoor – foresta situata nell'omonimo parco nazionale
 Exmoor – parrocchia civile del distretto del West Somerset

 Exmoor – località dell'Alabama
 Exmoor – località della Pennsylvania

Zoologia
 Pony Exmoor – razza equina allevata nell'Exmoor